Résultats détaillés de l'édition 2002 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 24 juin au .

Faits marquants 
Goran Ivanišević ne peut défendre son titre en raison d'une douleur à l'épaule.

Après avoir éliminé en demi-finale le Britannique Tim Henman, l'Australien Lleyton Hewitt accroche un deuxième titre du Grand Chelem à son palmarès. Il conforte ainsi sa place de numéro 1 mondial. Son adversaire malheureux en finale est l'Argentin David Nalbandian.

Pour la troisième fois en moins d'un an, les sœurs Williams se retrouvent en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Serena Williams emporte le titre gagné par sa sœur ainée Venus lors des deux précédentes éditions.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

2002
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2002
Tennis en juin 2002
Tennis en juillet 2002